

Patronymes 
Tcherniavski (masculin ; ) ou Tcherniavskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Olga Tcherniavskaïa (1963-), athlète russe spécialiste du lancer du disque
 Sergueï Tcherniavski (1976-), coureur cycliste ukrainien

Patronyme russe